

Крайно класиране

Победители 
  Интер:          
Настоящ шампион на Италия и Европа, печели правото да играе в КЕШ

 Ювентус: 
Носител на Копа Италия, печели правото да играе в КНК

 Милан, ФК Торино, Фиорентина и Рома: 
Класират се за купата на панаирните градове

 Фиорентина: 
Класира се за купа Митропа

 ФК Дженоа, Месина и Мантова: 
Изпадат в Серия Б

Голмайстори 
 17 гола (1 дузпа): Сандро Мацола (Интер)
 17 гола (3 дузпи): Алберто Орландо (Фиорентина)
 15 гола: Амарилдо (Милан)

Първенство на Италия по сезон